UIR peut faire référence à :
 l’Université internationale de Rabat,
 une région d’information de vol dans l’espace aérien supérieur (Upper Information Region).
 l’Union internationale de radiophonie, l’ancêtre de l'Union européenne de radio-télévision.